Э́йприл Грейс (; 12 мая 1962, Лейкленд, Флорида, США) — американская .

Биография и карьера 
Эйприл Грейс родилась 12 мая 1962 года в Лейкленде (штат Флорида).

Грейс начала свою карьеру на телевидении в 1990 году и с тех пор сыграла более 100 ролей в кино и телесериалах (среди которых «Одинокие сердца», «Константин: Повелитель тьмы», «Остаться в живых», «Милые обманщицы», «Американская история ужасов: Дом-убийца», «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2» и др.). В 1999 году она сыграла роль Гвеновье в фильме «Магнолия», за которую она получила Awards Circuit Community Awards (1999) и Премию Общества кинокритиков Флориды в номинации «Лучший актёрский состав», а также была номинирована на Премию Гильдии киноактёров США в номинации «Лучший актёрский состав в игровом кино».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США